Мо́мот — українське прізвище. Відомі носії:

 Момот Володимир Миколайович (1975—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Момот Демид Олександрович (1949) — президент Союзу Федерацій Хапкідо Росії.
 Момот Іван Дем'янович (1905–1931) — український критик і літературознавець.
 Момот Іван Михайлович (1 листопада 1958) — український політик.
 Момот Ігор Федорович (1965—2014) — український прикордонник. Генерал-майор. Герой України.
 Момот Марина Геннадіївна (1981) — російська баскетболістка.
 Момот Микола Семенович (1932) — український оперний та концертний співак.
 Момот Олександр Васильович (2 червня 1953, Решетилівка — 16 травня 1996, Донецьк) — український підприємець, засновник ООО «Інтеркомпьютер» та перший президент компанії «ДАНКО»..
 Момот Олександр Іванович (12 червня 1956) — український залізничник.
 Момот Пилип Олександрович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Момот Сергій Васильович (14 травня 1963) — кандидат економічних наук, член Партії регіонів.

Інше 
 Момот (Momotus) — рід сиворакшоподібних птахів родини момотових (Momotidae).

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища